FAGG steht als

 ICAO-Code für den südafrikanischen Flughafen George
 Abkürzung für das österreichische Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz

Abkürzung